Александр Олегович Антонов  —  нападающий сборной Казахстана и ХК «Водник» (Архангельск) (хоккей с мячом). мастер спорта России.

Карьера 

Воспитанник архангельского хоккея. 
16 сезонов провёл в одной команде, Водник, редкое для нынешнего спорта явление. 
С сезона 2022/23 - игрок команды Мурман (Мурманск).

1 мяч забил в 6 игре 21 марта 2007 года, в домашнем матче с командой СКА-Свердловск (11:6), на 88 минуте с передачи Дмитрия Попутникова. 
50 мяч забил в 120 игре 18 февраля 2012 года, в домашнем матче с командой Кузбасс (4:4), на 19 минуте с передачи Евгения Дергаева. 
100 мяч забил в 237 игре 25 ноября 2016 года, в выездной игре с командой Динамо (М) (8:2), на 3 минуте.  
150 мяч забил в 345 игре 17 марта 2021 года, в домашнем матче с командой СКА-Нефтяник (4:4), на 26 минуте с передачи Александра Легошина. 

В кубке Мира принимал участие в 3 турнирах (2007-2008, 2013) - 10 игр, 6 мячей, 0 передач. 
В кубке ЭксТе принимал участие 2 раза - 10 игр, 7 мячей, 4 передачи.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2022. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2020. 
 Финалист Кубка России (1): 2019. 
 Обладатель кубка ЭксТе (1): 2018. 
 Финалист скубка ЭксТе (1): 2017. 
 Финалист “Kosa Euro Cup” (1): 2010. 
 Чемпион России среди юниоров (1): 2006. 
 Серебряный призер первенства России среди старших юношей (1): 2005. 
 Бронзовый призер всероссийских соревнований "Плетеный мяч" (1): 2001. 
 Победитель турнира среди молодежных команд в составе Водник-2 (1): 2012.

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 / 13 команд 

  Чемпионат России                   Кубок России
  1-2.Динамо М          = 15 мячей   1.Волга               = 7
  1-2.Старт             = 15         2.Старт               = 6
  3.Родина              = 14         3.Мурман              = 5
  4-5.Зоркий            = 13         4-5.Строитель С       = 4
  4-5.Уральский трубник = 13         4-5.Родина            = 4
  6-7.Байкал-Энергия    = 12         6.Зоркий-2            = 3
  6-7.Кузбасс           = 12         7-9.Зоркий            = 2
  8.СКА-Нефтяник        = 10         7-9.Ак Барс-Динамо    = 2
  9-11.Сибсельмаш       =  8         7-9.СКА-Нефтяник      = 2
  9-11.Енисей           =  8        10-13.Молодёжная
  9-11.Ак Барс-Динамо   =  8              сборная России   = 1
 12.Мурман              =  7        10-13.Кузбасс          = 1
 13-15.Локомотив Ор     =  6        10-13.Байкал-Энергия   = 1
 13-15.Строитель С      =  6        10-13.Енисей           = 1
 13-15.Волга            =  6
 16.Саяны               =  3
 17-18.СКА-Свердловск   =  1
 17-18.ХК Боровичи      =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 101 игре 
по 2 мяча забивал в 24 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
 
Свои 158 мячей забросил в 128 играх, в 247 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 22 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 39 мячей забросил в 30 играх, в 56 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФХМР
 Профиль  на сайте bandysidan
 [pp_gal/37/ Профиль]  на сайте Водника

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Мурман»